Ripatti est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-2016), diplomate et avocat finlandais
 (né en 1976), musicien finlandais de musique électronique

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois